Tepozanes kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tepozanes, Nuevo León, General Zaragoza, 
 Tepozanes, San José Iturbide, 
 Tepozanes, Dolores Hidalgo,